Valley County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Valley County (Idaho)
Valley County (Montana)
Valley County (Nebraska)